Un composant est un élément de base d'un ensemble plus complexe (structuré ou composite), lequel est un assemblage de composants souvent différents.

Électronique - Électricité 
Les composants électroniques (dont les composants semi-conducteurs) et électrique sont les éléments de base de ces disciplines, on les classe en deux grandes familles résumant leur fonction, composants actifs et composants passifs.

Physique des matériaux 
Les matériaux composites sont typiques de l'assemblage de composants (matières) multiples, afin de résoudre les contraintes techniques et physiques imposées par un cahier des charges particulier.

Chimie 
En chimie, les composants de base sont les atomes. Les composants sont des élements utilisés dans la construction de produits.

Informatique 

Un composant est un élément d'un système rendant un service prédéfini et capable de communiquer avec d'autres composants. Ainsi, un composant logiciel est un élément d'un système logiciel. La programmation orientée composant a pris de l'ampleur avec l'avènement de l'objet.